Liu Xiaobo – attivista, critico letterario, scrittore e docente cinese
 Song Xiaobo – ex cestista cinese
 Wang Xiaobo – scrittore e saggista cinese